Termin IGA ima više značenja.
 Reklamiranje u video igrama
 Imunoglobulin A